

Kapcsolódó szócikkek 

 Bosznia-Hercegovina városai
 A boszniai Szerb Köztársaság városai

Bosznia-Hercegovinai Föderáció